El término Kozatske puede referirse a:

Ucrania 

 Kozatske (Cherkasy), pueblo situado en el óblast de Cherkasy (Ucrania).
 Kozatske (Jersón), asentamiento urbano situado en el óblast de Jersón (Ucrania).
 Kozatske (Kropivnitski), pueblo situado en el óblast de Kropivnitski (Ucrania).
 Kozatske (Odesa), pueblo situado en el óblast de Odesa (Ucrania).